

Geografia 
 Zecchino – quartiere di Siracusa

Musica 
 Zecchino d'Oro – festival canoro per bambini

Numismatica 
 Zecchino – moneta d'oro veneziana

Persone 
 Lorenzo Zecchino – cantautore italiano
 Ortensio Zecchino – politico e storico italiano